Armillaria altimontana — вид грибов рода Опёнок семейства . Вид, обнаруженный ранее на западе Северной Америки, был официально установлен как новый в 2012 году и назван . Зоной обитания являются горные хвойные леса.

Систематика

Примечания 

Физалакриевые
Грибы Северной Америки
Тихоокеанский Северо-Запад